Ла-Сель:

 Ла-Сель — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Ла-Сель — коммуна во Франции, в департаменте Вар.
 Ла-Сель — коммуна во Франции, в департаменте Пюи-де-Дом.
 Ла-Сель — коммуна во Франции, в департаменте Шер.
 Ла-Сель — пик Ла-Сель хребта Сель, Гаити.
 Ла-Сель — остров на Коморском архипелаге, Коморы, у о. Ндзуани (Анжуан).

См. также 
 Ла-Сель-Дюнуаз
 Ла-Сель-су-Гузон
 Ла-Сель-су-Монмирай